Coppa di Finlandia 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Finlandia 2018 – torneo di pallavolo maschile